Староикан () — село в Сауранском районе Туркестанской области Казахстана. Административный центр и единственный населённый пункт Староиканского сельского округа. Код КАТО — 512635100.
 
Село расположено в 25 км к юго-востоку от центра Туркестана, по дороге на Шымкент.

История 
В российской военной истории данный населённый пункт стал широко известен после боевого столкновения русской казачьей сотни есаула Серова и кокандской армии Алимкула, произошедшего в декабре 1864 года в ходе экспансии России в Средней Азии.

Население 
В 1999 году население села составляло 11277 человек (5683 мужчины и 5594 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 14294 человека (7212 мужчин и 7082 женщины).

Достопримечательности 

 Мавзолей Жунус (Жусип)-ата (XVIII—XIX века), реставрирован в 2008 году.
 До 2015 года в селе сохранялся недемонтированный со сталинских времён памятник Сталину — единственный в Казахстане.

Известные уроженцы 
 Алматов, Закир Алматович — Министр внутренних дел Республики Узбекистан (1991—2005)
 Миртемир Турсунов — узбекский советский поэт и публицист. Народный поэт Узбекской ССР.

См. также 
 Иканско-карабулакский диалект
 Узбеки в Казахстане
 Иканский бой
 Памятник Сталину в Старом Икане
 Икан (городище)

Примечания

Ссылки 
 .

 

 
Населённые пункты Сауранского района